Paradise Cove es una película de Estados Unidos del año 2021. Que esta protagonizado por Todd Grinnell, Kristin Bauer van Straten y Mena Suvari

Sinopsis 
Un contratista y su esposa se mudan a Malibú para renovar la casa y posteriormente venderla. Sin embargo, una vez allí quedarán aterrorizados por la presencia de la sintecho que vive bajo la vivienda.

Reparto 

 Todd Grinnell
 Mena Suvari
 Kristin Bauer
 Eddie Goines
 Krista Allen
 Horacio Galaviz
 Eddie Rivera
 Ruben Garfias
 Kelsey Collins Keener
 Karl T. Wright
 Scott Anthony Leet
 Dahlia Waingort
 Jacqueline Mazarella
 Javier Calderon
 Marc Hawes
 Nick Stellate
 Jamie Morrow
 William Guirola
 Scott Bailey
 Adrienne Frantz
 Gunnar Blomgren
 Paula Rhodes
 Michael Teh

Referencias